Horace kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Horace (Kansas)
Horace (North Dakota)